Кита́б () — город (с 1976 года), административный центр Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана. Население — 45 734 жителя (2009). 

Национальный состав - Узбеки

История 
Китаб (Китоб) в переводе на русский язык с узбекского означает «книга». Но, скорее всего, название города Китаб (Китоб) произошло от модификации более древнего названия данного поселения и несёт совершенно другую смысловую характеристику.

Известным китабским беком был Джурабек (Джурабий) (1841?—1906) из узбекского рода кенагас, один из основных противников бухарского эмира Музаффара, впоследствии генерал-майор русской армии.

Город Китаб входил в состав Каршинского бекства в составе Бухарского эмирата, который в 1868 году попал в вассальную зависимость от Российской империи и получил статус её протектората.

В 1868 году в Каршинском бекстве возникли волнения против эмира Бухары Мозаффара с целью возведения на престол его старшего сына Катта-Тюря.

В 1870 году русские войска под командованием генерала Абрамова взяли штурмом мятежные города Шаар и Китаб, вследствие чего все Шахрисябзское бекство вновь присоединилось к Бухаре.

География 
Город расположен в юго-западных предгорьях Зеравшанского хребта на левом берегу реки Аксу на высоте около 650 метров над уровнем моря.

Находится вблизи железнодорожной станции Китаб, в 500 км к югу от Ташкента. Город Китаб вытянут вдоль Большого Узбекского тракта, идущего с севера на юг.

На окраине города расположена Китабская международная широтная станция, основанная в 1930 году, — 1 из 5 (2 — в США, 1 — в Японии, Италии и Узбекистане) станций мировой сети, изучающих движение полюсов Земли.

Станция является подразделением Астрономического института имени Улугбека Узбекской академии наук (Ташкент).

Экономика 
В городе имеется шёлкоткацкая фабрика. Китаб также известен своими фруктовыми консервами и винами, производство которых было налажено в начале 40-х годов XX века специалистами-виноделами — депортированными из Крыма 18 мая 1944 года крымскими татарами.

Известные уроженцы 
 Миралиев Мовлуд Мустафа оглы — азербайджанский дзюдоист, бронзовый призёр чемпионата мира-2003 и Олимпиады-2008.

Примечания

См. также 
 Китабская международная широтная станция

Ссылки 
 

Города Кашкадарьинской области
Древние города Узбекистана
Китаб